Der 14. Münsterland Giro 2019 war ein deutsches Straßenradrennen im Münsterland/Nordrhein-Westfalen über eine 193,3 Kilometer lange Strecke mit Start in Emsdetten und Ziel in der Stadt Münster.

Das Rennen ist Teil der UCI Europe Tour 2019, in der Kategorie 1.HC. Sieger wurde der Kolumbianer Álvaro Hodeg von Deceuninck-Quick Step vor dem Deutschen Pascal Ackermann von Bora-Hansgrohe und dem Belgier Tim Merlier von Corendon-Circus.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise 

Radrennen 2019
Sport (Münsterland)
Eintagesrennen
Straßenradrennen in Deutschland
Sportveranstaltung in Nordrhein-Westfalen